Екатери́на Воро́нина:
 Воронина, Екатерина Александровна (род. 1992) — узбекская легкоатлетка, чемпион Азии по семиборью.
 Воронина, Екатерина Алексеевна (род. 1946) — советская и российская актриса.
 Воронина, Екатерина Михайловна — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, бригадир племенного молочного совхоза «Караваево» Министерства совхозов СССР в Костромском районе Костромской области, Герой Социалистического Труда.